Fulton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fulton Township (Fulton County, Arkansas)
 Fulton Township (Polk County, Arkansas)
 Fulton Township (Illinois)
 Fulton Township (Indiana)
 Fulton Township (Muscatine County, Iowa)
 Fulton Township (Webster County, Iowa)
 Fulton Township (Michigan)
 Fulton Township (Ohio)
 Fulton Township (Pennsylvania)